В списке приведены высочайшие высотные здания Франции свыше 135 метров высотой.



Существующие здания

Сооружаемые здания

См. также 
 Список самых высоких зданий Иль-де-Франса

Примечания 

 
Франции
Франция
Высотки